Eleonora di Trastámara (1402-1445), moglie di Edoardo del Portogallo 
 Eleonora di Trastámara (1362-1415), moglie di Carlo III di Navarra